

Temporadas

 Campeão.
 Vice-campeão.
 Classificado à Liga dos Campeões da UEFA.
 Classificado à Liga Europa da UEFA.

{| class="toccolours" border="0,9" cellpadding="6" cellspacing="2" align="left"

 <small> De 1915 a 1919 - Não houve campeonato italiano devido a Primeira Guerra MundialDe 1943 a 1945 - Não houve campeonato italiano devido a Segunda Guerra Mundial
  No Campeonato Italiano de 1913-14, 1914-15, 1919-20, 1920-21, 1926-27, 1927-28 e 1945-46 contam jogos apenas da fase final.

Estatísticas da equipe
Última atualização: 27 de janeiro de 2013.

Todas as estatísticas de jogos oficiais da Inter.

Recordes Individuais

Mais Partidas 

 Mais aparições no total – 821, Javier Zanetti (1995 – ).
 Mais aparições no Campeonato do Italiano – 585, Javier Zanetti (1995 – ).
 Mais aparições na Copa da Itália – 120, Giuseppe Bergomi (1977–1999).
 Mais aparições em competições européias – 151, Javier Zanetti (1995 – ).

Maiores Goleadores 

 Mais gols no total – 284, Giuseppe Meazza (1927–1940).
 Mais gols em uma temporada – 33, Antonio Angelillo, Campeonato Italiano (1958–59).
 Mais gols no Campeonato do Italiano – 243, Giuseppe Meazza (1927–1940).
 Mais gols na Copa da Itália – 46, Alessandro Altobelli (1977–1988).
 Mais gols em competições européias – 35, Alessandro Altobelli (1977–1988).

Football Club Internazionale Milano
Internazionale